

Persone 
 Alberto Ruggieri (1963) – illustratore italiano
 Andrea Ruggieri (1975) – politico italiano
 Carlo De Ruggieri (1971) – attore italiano
 Cosimo Ruggeri (...–1615) – astrologo italiano
 Federico Ruggieri (...) – fisico italiano
 Ferdinando Ruggieri (1691-1741) – architetto italiano
 Francesco Ruggieri (1630-1698) – liutaio italiano
 Gabriel Ruggieri (1974) – ex calciatore argentino
 Giovanni Maria Ruggieri (1665-1725) – compositore italiano
 Giuliano Ruggieri (1919-2002) – geologo e paleontologo italiano
 Martino Ruggieri (...) – ricercatore italiano
 Michele Ruggieri (1543-1607) – gesuita, missionario e linguista italiano
 Orlando Ruggieri (1958) – avvocato e politico italiano
 Osvaldo Ruggieri (1934) – attore e doppiatore italiano
 Pietro Ruggieri (...) – ricercatore italiano
 Pietro Ruggieri (XVIII secolo–...) – pirotecnico italiano
 Raffaello De Ruggieri (1935) – avvocato e politico italiano
 Renzo Ruggieri (1965) – fisarmonicista italiano
 Serena Ruggieri (...) – ricercatrice italiana
 Stefano Ruggieri (1942) – neurologo italiano

Storia di famiglia 
 Ruggieri – famiglia patrizia veneziana, annoverata fra le cosiddette Case Nuove